Vadesi – abitanti di Sant'Angelo in Vado
Vadesi – abitanti di Vada (Rosignano Marittimo)
Vadesi – abitanti di Vado (Monzuno)
Vadesi – abitanti di Vado Ligure